BNPL steht als Abkürzung für:
 buy now, pay later, Zahlungsform im Warenhandel, siehe Teilzahlungsgeschäft
 Bahnhof Nöldnerplatz, Bahnhof im Ortsteil Rummelsburg, Berlin, siehe Nöldnerplatz #Bahnhof

Abkürzung